«Мсти́тели: Дина́стия Ка́нга» () — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel Comics о команде Мстителей. Фильм производится Marvel Studios и распространяется Walt Disney Studios Motion Pictures и станет пятым по счёту фильмом в серии о Мстителях, продолжением ленты «Мстители: Финал» (2019) и 39-й по счёту кинокартиной в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ). Режиссёром фильма выступит , а сценаристом — , главного антагониста сыграет Джонатан Мейджорс.

В июле 2022 года были объявлены два новых фильма о Мстителях, «Династия Канга» и «Секретные войны», которые станут завершением Шестой фазы КВМ и «Саги Мультивселенной», в то же время Креттон присоединился к проекту. Лавнесс был нанят в сентябре.

Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет в США 2 мая 2025 года и станет частью Шестой фазы КВМ. Премьера «Секретных войн» состоится 1 мая 2026 года.

Актёрский состав 
 Джонатан Мейджорс — Канг Завоеватель: Злодей, «путешествующий во времени и по мультивселенной». Сценарист  описал Канга как «врага первой величины для Мстителей».

Производство 
В мае 2018 года, когда его спросили о возможных будущих фильмах о Мстителях после «Мстители: Финал» (2019), генеральный директор Disney Боб Айгер сказал, что компания Marvel Studios планирует представить новых персонажей и франшизы в рамках Кинематографической вселенной Marvel (КВМ), но это необязательно означает появление новых лент о Мстителях, особенно учитывая популярность предыдущих картин. В январе 2021 года президент Marvel Studios Кевин Файги сказал, что «в определённый момент» выйдет ещё один фильм о Мстителях. Обсуждая будущее КВМ в материале для журнала Variety в мае 2022 года, Адам Б. Вэри сказал, что «пока что никто не понимает, к чему ведёт Четвёртая фаза», но отметил, что в некоторых её фильмах и сериалах важную роль играет мультивселенная и было представлено несколько «Больших Злодеев», в том числе и Канг Завоеватель. В сентябре 2020 года Джонатан Мейджорс получил роль роль Канга в фильме Пятой фазы «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023), но сперва он появился в роли «варианта» персонажа, Того, кто остаётся, в первом сезоне сериала Четвёртой фазы «Локи» (2021) для стримингового сервиса Disney+, который впервые показал мультивселенную в КВМ. Майкл Уолдрон, главный сценарист первого сезона сериала «Локи», описал Канга как «путешествующего во времени мультивселенского неприятеля» и «следующего большого злодея для фильма-кроссовера» КВМ.

На San Diego Comic-Con International в июле 2022 года Файги анонсировал фильмы «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны» и запланировал их премьеры на 2 мая и 7 ноября 2025 года соответственно. Фильмы должны завершить Шестую фазу КВМ и всю «Сагу Мультивселенной», которая охватывает Четвёртую, Пятую и Шестую фазы. «» — название написанной Куртом Бьюсиком и выпущенной в 2001 году сюжетной линии из комиксов о Мстителях, в которой Канг путешествует во времени, чтобы поработить человечество, а «Секретные войны» — название двух серий комиксов: первая была написана Джимом Шутером и выходила в 1984—85 годах, а вторая — Джонатаном Хикманом и выпускалась . Файги сравнил фильмы с лентами «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Финал», которые завершали «Сагу Бесконечности», объединившую первые три фазы. Он сказал, что многие проекты Четвёртой фазы выстраивают «большую часть истории» «Династии Канга» и «Саги Мультивселенной», и это будет продолжаться в Пятой и Шестой фазах. Он также отметил, что исполнение Мейджорсом роли нескольких вариантов Канга отличает его от главного антагониста Саги Бесконечности, Таноса, и сказал, что «нет того, на чьи плечи я бы предпочёл взвалить Сагу Мультивселенной вместо него». Файги добавил, что братья Руссо, режиссёры «Войны бесконечности» и «Финала», не вернутся к своей должности, хотя раньше проявляли интерес к постановке фильма по «Секретным войнам». Вскоре после этого стало известно, что режиссёром «Династии Канга» выступит . Ранее он снял для Marvel Studios фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021) и подписал в декабре 2021 года контракт о сотрудничестве со студией, в обязанности по которому входят режиссура сиквела «Шан-Чи» и разработка сериала «Чудо-человек» для Disney+. В отличие от «Войны бесконечности» и «Финала», когда братья Руссо сняли оба фильма, Креттон должен снять только «Династию Канга».

В сентябре 2022 года сценарист «Квантомании»  был нанят для работы над сценарием и начал заниматься им спустя две недели. Лавнесс не ожидал, что для написания выберут именно его, и думал, что «Квантомания» — единственный его проект для КВМ, хотя он и добавил в «Квантоманию» некоторые детали, которые, по его мнению, могли стать отправной точкой для фильма о Мстителях. Он надеялся, что его пригласят на питчинг для «Династии Канга», поскольку Marvel Studios понравились как и те элементы в «Квантомании», так и подход сценариста к Кангу. В следующем месяце Мейджорс рассказал об обсуждении деталей фильма с Креттоном, а в ноябре Симу Лю высказался о возможности повторения им роли Шан-Чи и желании поработать над фильмом вместе с Креттоном. В январе 2023 года Лавнесс сообщил, что он хотел создать историю «борьбы поколений», которая «снова нажмёт на педаль газа» и «забросит прямо в огонь» представленных в Четвёртой фазе новых персонажей.

Премьера 
Премьера фильма «Мстители: Династия Канга» в США состоится 2 мая 2025 года. Фильм станет частью Шестой фазы КВМ.

Продолжение 

Сиквел фильма, получивший название «Мстители: Секретные войны», выйдет в прокат США 1 мая 2026 года. Он станет завершением Шестой фазы КВМ.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы США
Фильмы-сиквелы США
Американские фильмы о супергероях
Мстители (серия фильмов)
Кинематографическая вселенная Marvel: Шестая фаза
Фильмы США 2025 года